Melnikow (russ. Мельников) bzw. Melnikowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Markowitsch Melnikow (* 1973), russischer Pianist
 Angelina Romanowna Melnikowa (* 2000), russische Kunstturnerin
 Awraam Iwanowitsch Melnikow (1784–1854), russischer Architekt des Klassizismus und Hochschullehrer

 Irina Melnikowa (Leichtathletin) (* 1975), russische Weitspringerin
 Jekaterina Jewgenjewna Melnikowa (* 1989), russische Ringerin 
 Jelena Wladimirowna Melnikowa-Tschepikowa (* 1971), russische Biathletin
 Jurij Melnikow (* 1940), sowjetischer Wasserspringer 
 Konstantin Stepanowitsch Melnikow (1890–1974), russischer Architekt
 Leonid Georgijewitsch Melnikow (1906–1981), sowjetischer Politiker
 Marina Anatoljewna Melnikowa (* 1989), russische Tennisspielerin
 Nikita Wassiljewitsch Melnikow (* 1987), russischer Ringer
 Nikolai Andrejewitsch Melnikow (* 1948), sowjetischer Wasserballspieler 
 Nikolai Michailowitsch Melnikow (1882–1972), russischer Offizier und Politiker
 Oleg Alexandrowitsch Melnikow (1912–1982), sowjetischer Astronom

 Pawel Eduardowitsch Melnikow (* 1964), russisch Geschäftsmann mit Staatsbürgerschaften Russlands, Maltas und weiterer Staaten
 Sergei Anatoljewitsch Melnikow (* 1971), russischer Badmintonspieler
 Stepan Kirillowitsch Melnikow (* 2002), russischer Fußballspieler
 Wassili Stepanowitsch Melnikow (1943–2017), sowjetischer Alpiner Skirennläufer 

 Witali Wiktorowitsch Melnikow (* 1990), russischer Schwimmer
 Witali Wjatscheslawowitsch Melnikow (1928–2022), sowjetischer bzw. russischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Wjatscheslaw Borissowitsch Melnikow (* 1931), sowjetischer Alpiner Skirennläufer 
 Wladimir Iwanowitsch Melnikow (1935–2010), russischer Politiker

Melnikow steht für:
 Melnikow (Kursk), Weiler in der Oblast Kursk in Russland

Melnikov steht für:
 (2237) Melnikov, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Melnykow
 Melnikow-Permafrost-Institut